А́йи-Де́ка (А́гии-Де́ка, ) — деревня в Греции, на острове Крит. Расположена на высоте 196 м над уровнем моря. Административный центр общины Гортина в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население 785 человек по переписи 2011 года.

Сообщество 
Сообщество Айи-Дека () создано в 1925 году (). В сообщество входит деревня . Население 861 человек по переписи 2011 года. Площадь 16,33 квадратных километров.

Население

Примечания 

Ираклион
Населённые пункты Греции